Jurkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
 Jurkowszczyzna – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Turkowo.